Distrikt San Luis (spanisch Distrito de San Luis) bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt San Luis (Cañete), in der Provinz Cañete (Region Lima)
 Distrikt San Luis (Carlos Fermín Fitzcarrald), in der Provinz Carlos Fermín Fitzcarrald (Region Áncash)
 Distrikt San Luis (Lima), in Lima
 Distrikt San Luis (San Pablo), in der Provinz San Pablo (Region Cajamarca)